Le nom Nance peut désigner :

Patronyme

 Albinus Nance (1848-1911), homme politique américain
 Dimitri Nance (né en 1988), joueur américain de football américain
 Jack Nance (1943-1996), acteur américain
 John Nance Garner (1868-1967),  Vice-président des États-Unis
 Larry Nance (né en 1959), basketteur américain
 Larry Nance, Jr. (né en 1993), basketteur américain
 Ray Nance (1913-1975), musicien américain

Prénom
 Nance O'Neil (1874-1965), actrice de théâtre américaine

Toponyme

Le comté de Nance, dans l'État du Nebraska

Nance, commune française du département du Jura

Voir aussi
 Nances, commune française du département du Savoie